Jméno a příjmení Josef Kovařík má více nositelů:

 Josef Kovařík (fotbalista) (* 1945) – český fotbalista
 Josef Kovařík (politik) (1855–1940?) – český politik, poslanec zemského sněmu
 Josef Kovařík (sdruženář) (* 1966) – český sportovec, závodník v severské kombinaci
 Josef Kovařík, syn Ludmily Baťové, manželky Antonína Bati seniora, z prvního manželství

 Josef Kovářík (1868–1940), český inženýr a podnikatel